Нолькен — фамилия, баронский род:

 Нолькен, Адольф Максимович (1860—1919) — юрист, сенатор.
 
 Нолькен, Иван Станиславович (1866—1948) — российский генерал-майор.
 
 Нолькен, Мангус Генрихович (1856 — после 1911) — российский вице-адмирал.
 Нолькен, Станислав Иванович (1823—1895) — российский генерал-майор.
 Нолькен, Христофор Романович (1728—1802) — псковской губернатор в 1777—1778 годах.
 Нолькен, Эрик Маттиас фон (1694—1755) — дипломат, посланник Швеции в России в 1738—1741 гг.
 Нолькен, Юхан Фредрик фон (1737—1809) — дипломат, посланник Швеции в России в 1773—1788 гг.